acw – codice ISO 639-3 della lingua hijazi arabic
 ACW-IP – veicolo corazzato prodotto in India durante la seconda guerra mondiale